Podnoszenie ciężarów na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbyło się w dniach 26 – 30 czerwca 2009 w hali Pala Rigopiano w Pescarze. W tabeli medalowej tryumfowali zawodnicy z Turcji.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety 

RI = Rekord igrzysk

Tabela medalowa

Przypisy 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Podnoszenie ciężarów na igrzyskach śródziemnomorskich